Mojzes (bolgarsko Мойсей [Mojsej]) je bil bolgarski plemič, drugi sin komita Nikolaja in brat bolgarskega carja Samuela. Po padcu vzhodnega dela Bolgarskega cesarstva pod bizantinsko oblast leta 971 je z brati Davidom, Aronom in Samuelom na zahodu nadaljeval borbo z Bizantinci. Bratje so ostanek cesarstva razdelili na štiri dele in vladali kot tetrarhi. Davidovo ozemlje je imelo središče v Strumici, od koder je napadal egejske pokrajine Bizantinskega cesarstva.

Leta 976 je bolgarska vojska krenila na velik pohod proti Bizantincem. Mojzes je svojo vojsko povedel proti Seru v sedanji Grški Makedoniji. Med obleganjem mesta ga je smrtno ranil kamen, potem pa so ga nasprotniki posekali z mečem. Isto leto sta umrla tudi David in Aron in vsa oblast je prešla v Samuelove roke.

Družinsko drevo

Druga različica 
Obstaja tudi druga različica o Mojzesovem poreklu. Po tej različici je imel Simeon I. Bolgarski več otrok. Eden od njih je bil Ivan, ki se je v Cezareji poročil z Armenko. Mojzes in njegov brat Aron sta bila Ivanova sinova. Mojzes naj bi se skupaj s Samuelom najmanj do leta 986 vojskoval z Bizantinci.

Sklici 

Umrli leta 976
Rojeni v 10. stoletju
Bolgarski plemiči